Horacio Rodríguez Larreta puede referirse a:

Horacio Rodríguez Larreta (1871-1935) político argentino, procurador general entre 1923 y 1935.
Horacio Rodríguez Larreta (n. 1965), político argentino.